Bedra ist

 der Name eines Ortsteils der Stadt Braunsbedra in Sachsen-Anhalt, siehe Braunsbedra
 der Dachmarkenname des Unternehmens Berkenhoff in Heuchelheim, Hessen

Bedra ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Bedra (eigentlich: Paul Beckmann; 1912–1998), deutscher Maler, Bildhauer und Druckgrafiker